Dalzell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dalzell (Illinois)
 Dalzell (Ohio)
 Dalzell (South Carolina)
 Dalzell (South Dakota)

Dalzell ist der Familienname folgender Personen:

 Archie R. Dalzell (1911–1992), US-amerikanischer Kameramann
 Dennis Dalzell (1935–2012), US-amerikanischer Kameramann
 John Dalzell (1845–1927), US-amerikanischer Politiker
 Kevin Dalzell (* 1974), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Nelson Dalzell (1921–1989), neuseeländischer Rugbyspieler
 Nicol Alexander Dalzell (1817–1878), schottischer Botaniker

Siehe auch:
 Dalzell House
 Dalzel